Die Suomensarja 1946/47 war die neunte Spielzeit der zweithöchsten finnischen Fußballliga und die vierte unter dem Namen Suomensarja.

Modus 
Die 16 Mannschaften waren in zwei Gruppen zu je 8 Teams eingeteilt. Diese spielten an 14 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die besten zwei Vereine aus beiden Gruppen qualifizierten sich für Play-off-Runde. Die jeweils beiden letzten Teams stiegen ab.

Aus den Play-offs, die in einer einfachen Runde ausgetragen wurden, stiegen die zwei besten Teams in die Mestaruussarja 1947/48 auf.

Teilnehmer

Abschlusstabellen

Gruppe Süd

Gruppe Nord

Play-off-Runde

Weblinks 
 Finland - List of League Second Level Tables rsssf.com

Fußballsaison 1946/47
1946 47